xah – vecchio codice ISO 639-3 del dialetto kahayan, ritirato per unione con lingua ngaju (ISO 639-3 nij)